Бернардин, Бернардино (Bernardino) е собствено и фамилно име, вариант на Бернард, както и наименование.

Личности 
Владетели и благородници:

 Бернардин I Савойски-Ракониджи († 25 декември 1526) – господар (синьор) на Ракониджи и Милябруна с ½ Панкалиери и Кастелрайнеро (инвеститура на 7 януари 1521), губернатор на Верчели, рицар на Върховния орден на Пресветото Благовещение.
 Бернардин II Савойски-Ракониджи (* ок. 1540 † 4 ноември 1605) – граф на Ракониджи и Панкалиери (1581 – 1602), инвеститура с Теджероне (12 януари 1582) заедно с брат му Йоан Батист, инвеститура с Кавур и Вилафранка (13 февруари 1583), господар на Бардже (от 1591), господар на Мотуроне (от 1599), инвеститура с Теджероне (9 юни 1598, но го преотстъпва), Рицар на Върховния орден на Пресветото Благовещение (25 март 1569), Капитан на Стрелците на Херцогските телохранители (от април 1564)

Религиозни дейци:

 Свети Бернардин (Сиена) (* 8 септември 1380 † 20 май 1444) – францисканец и теолог, принадлежащ към Францисканския орден, светец на Католическата църква от 1450 г.

Църковни постройки:

 Свети Бернардин (Ивреа) – католическа църква и бивш францискански манастир в град Ивреа, регион Пиемонт, Северна Италия

Географски обекти:

 Сан Бернардино – американски град в щата Калифорния, както и окръжен център на окръга Сан Бернардино
 Сан Бернардино (окръг) – в щата Калифорния най-големият по площ окръг в Съединените американски щати
 Сан Бернардино Вербано – община в Северна Италия, провинция Вербано-Кузио-Осола, регион Пиемонт

Творци:

 Бернардино Фунгаи (* 1460 † 1516) – италиански художник от Сиенската школа
Жени:

 Бернхардина фон Липе (* 14 октомври 1563; † 25 август 1628) от фамилията Дом Липе – чрез женитба графиня на Лайнинген-Вестербург-Лайнинген
 Бернардина Кристиана фон Сакс-Ваймар-Айзенах (* 5 май 1724 † 5 юни 1757) – принцеса от рода на Ернестинските Ветини от херцогство Саксония-Ваймар-Айзенах и чрез женитба княгиня на Шварцбург-Рудолщат

Вижте също 
 Бернард

Мъжки имена